The Third Act – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale
The Magic of Belle Isle (anche The Third Act) – film del 2012 diretto da Rob Reiner
The Third Act – film del 2015 diretto da Neill Fleeman